Motocyklowe Grand Prix Portugalii 2012 – trzecia eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, rozegrana 6 maja 2012 roku na torze Autódromo do Estoril.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona motocyklowych mistrzostw świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 w Portugalii